Met de naam Australische grondagamen worden verschillende geslachten van hagedissen uit de familie agamen (Agamidae) bedoeld.
 Geslacht Amphibolurus
 Geslacht Diporiphora
 Geslacht Tympanocryptis

Agamen